Le terme gouverne peut avoir différentes significations :
 En aéronautique les gouvernes servent à orienter un aéronefs dans les 3 axes de l'espace;
 Dans la marine la gouverne d'un bateau consiste essentiellement à actionner le gouvernail pour le faire changer de direction, l'aviron de gouverne étant une godille à l’arrière d'un petit navire. La gouverne d'un sous-marin s'effectue à l'aide d'un gouvernail mais aussi de « barres de plongée » pour naviguer plus facilement entre deux eaux.
 En politique, dans les affaires commerciales ou familiales la gouverne est l'ensemble de règles qui doivent être respectées.
 Gouvernes est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.